Monsieur Xing Yùn est le trente-et-unième album de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Stéphane Colman. L'ouvrage est publié en 2018.

Résumé

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 2015
Album Marsu Productions